Haywood County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Haywood County, North Carolina 
 Haywood County, Tennessee